Rionegro del Puente kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ríonegro del Puente, ort, Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Rionegro del Puente (kommun i Spanien), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar